Echaporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Echaporã (ort), São Paulo, 
 Echaporã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar